Молодёжная — прилагательное женского рода, указывающее на принадлежность к молодёжи (например: молодёжная сборная …):

Станции метрополитена 
 Молодёжная — станция метро в Минске на Автозаводской линии. Расположена между станциями "Фрунзенская" и "Пушкинская". 

 Молодёжная — станция метро в Москве на Арбатско-Покровской линии. Расположена между станциями "Кунцевская" и "Крылатское". 
 Гянджлик () — станция метро в Баку.
 Еритасардакан () — станция метро в Ереване.
 Младежницка () — прежнее название станции метро «Панкрац» в Праге

Другое 
 Молодёжная (антарктическая станция) — российская полярная станция в Антарктиде.
 Молодёжная (песня) — песня И. Дунаевского на стихи В. Лебедева-Кумача из кинофильма «Волга-Волга».
 Молодёжная — станция Малой Октябрьской железной дороги.
 Молодёжная — упразднённая деревня в Шкловском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Молодёжная — улица в Тюмени

См. также 
 Молодёжная улица
 Молодёжное
 Молодёжный